Статистика частотности букв немецкого языка, основанная на текстовой выборке из почти 180 миллиардов символов из немецкого справочного корпуса.

Частотность букв

Частотность букв с учётом прочих символов

Примечания 

Корпусная лингвистика
Немецкий язык